Хиджра:
 Хиджра — переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину.
 Хиджра — каста людей «третьего пола» в Индии, Пакистане и Бангладеш.
 Лунная Хиджра — исламский лунный календарь, до 2016 года использовался как официальный календарь в Саудовской Аравии. 
 Солнечная Хиджра — исламский астрономический солнечный календарь, официальный календарь в Иране и Афганистане.

См.также 
 Хиджр Исмаил —  место, между северной стеной Каабы и полукруглой стеной аль-Хатим.